Ла Хикара има више значења:

 Ла Хикара (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хикара, Ел Каризал (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Хикара (Хајакатлан де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Хикара (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Хикара (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику